Habitant de la vila de Felanitx
 Dialecte del català, parlat a Felanitx